Лас Палмитас има више значења:

 Лас Палмитас, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Палмитас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмитас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмитас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Палмитас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Палмитас (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмитас (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмитас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмитас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмитас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмитас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмитас (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Палмитас (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмитас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмитас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмитас (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмитас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмитас (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмитас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмитас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмитас (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Палмитас (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Палмитас (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Палмитас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмитас (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмитас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмитас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмитас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмитас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмитас, Сиога (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмитас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмитас (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмитас (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмитас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Палмитас (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Палмитас (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмитас (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмитас (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмитас (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмитас (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмитас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмитас (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Палмитас (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Палмитас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Палмитас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Палмитас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Палмитас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмитас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмитас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Палмитас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмитас (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмитас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмитас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмитас, Уазунтлан (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмитас (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмитас (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмитас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмитас (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмитас (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмитас, Ел Росарио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Палмитас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику